DR steht für:

 Air Méditerranée (IATA-Code), französische Charterfluggesellschaft
 Bahnhof Riesa (Ril 100-Code)
 Danmarks Radio, öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Dänemark
 Dead-Reckoning, Verfahren zur Überbrückung von GPS-Lücken
 Depositary Receipt, siehe Hinterlegungsschein
 
 Deutschlandradio
 Developer Release, vorzeitige, nicht für den Endanwender bestimmte Softwareversion
 Dielektrischer Resonator, elektronisches Bauelement
 Dienstreglement
 Digitalrechner
 Digital Rail, neuer Begriff für Eisenbahninformatik (DB-Versuchsfeld Annaberg-Buchholz)
 Digital Research, ehemaliger US-amerikanischer Software-Hersteller
 Directeur de recherche, eine Amtsbezeichnung für Wissenschaftler in Frankreich
 Disaster Recovery, Notfallwiederherstellung in der Informationstechnologie
 DR Automobiles, italienischer Automobilhersteller
 Provinz Drenthe, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 Droites, Technische Fraktion der Europäischen Rechten (1989–1994)
 Niger (ICAO-Code)
  Vorangestelltes Siegel der dänischen Runeninschriften im Katalog nach Lis Jacobsen und Erik Moltke, erschienen als Danmarks runeindskrifter, Kopenhagen 1941–42 („DR“ + Ziffernfolge)

DR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Albanien: Kreis Durrës (auslaufend)
 Großbritannien: Shrewsbury
 Moldau: Rajon Drochia
 Niederlande:
 Oldtimer-Pkw vor 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Mofas und Mopeds (mit drei Buchstaben)
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Serbien, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen

Die Abkürzung D.R. steht für:

 Deutsches Reich

Die Abkürzung Dr oder Dr. steht für:

 Doktor, akademischer Grad

Die Abkürzung dr oder d. r. steht für:

 in der Musik für drums, siehe Schlagzeug
 in der Chemie für diastereomeric ratio, siehe Diastereomerenverhältnis

Die Abkürzung d. R. steht für:

 der Reserve, einen militärischen Dienstgradzusatz, siehe Reserve (Militärwesen)

Siehe auch:

DR